Geografie
Willemstad (Curaçao), de hoofdstad van Curaçao.
Willemstad (Friesland), een buurtschap in de Friese gemeente Ooststellingwerf.
Willemstad (Groningen), een buurtschap in de Groningse gemeente Westerkwartier.
Willemstad (Noord-Brabant), een plaats in de Noord-Brabantse gemeente Moerdijk.
Koning Willemstad, een plaats in de Zuid-Afrikaanse provincie Oost-Kaap.
 
Overig
Zr.Ms. Willemstad (1986), een Nederlandse mijnenveger van de Alkmaarklasse, vernoemd naar het Noord-Brabantse Willemstad